Giovanni Battista Bussi je ime več kardinalov:
 Giovanni Battista Bussi (1656-1726) 
 Giovanni Battista Bussi (1755-1844) 
 Giovanni Battista Bussi de Pretis